Кума́но:

 Кумано — город в Японии.
 Кумано — река в Японии.
 Кумано — крейсер Императорского флота Японии.
 Кумано-кодо - комплекс паломнических троп на полуострове Кии в Японии.